Die dritte U-16-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 1988 in Thailand ausgetragen. Das Turnier begann am 1. November und endete am 14. November. Sieger wurde Saudi-Arabien durch einen 2:0-Sieg gegen Bahrain. Die beiden Finalisten sowie der Dritte China qualifizierten sich für die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 1989.

Qualifikation 
Die 21 gemeldeten Mannschaften spielten in fünf Gruppen jeweils zwei Endrundenteilnehmer aus. Aus dem Kreis der qualifizierten Nationen wurde der Gastgeber der Endrunde ausgewählt.

Gruppe 1 
Die Gruppe 1 spielte im August 1988 in Kuwait, Emirat Kuwait. Dabei setzten sich Saudi-Arabien und der Irak gegen Südjemen, Nordjemen, Oman und die Gastgeber durch.

Gruppe 2 
In der Gruppe 2 qualifizierten sich Bahrain und Katar.

Gruppe 3 
Die Gruppe 3 spielte vom 19. bis 27. Mai 1988 in Bangkok, Thailand.

Gruppe 4 
Die Gruppe 4 spielte vom 14. bis 18. Juni 1988 in Kuala Lumpur, Malaysia.

Gruppe 5 
Die Gruppe 5 spielte vom 1. bis 5. April 1988 in Bandar Seri Begawan, Brunei.

Endrunde 
Die Endrunde wurde vom 1. bis 14. November 1988 in Bangkok, Thailand, ausgetragen.

Gruppe A

Gruppe B

Halbfinale 

|}

Spiel um den dritten Platz 

|}

Finale 

|}

Ergebnis 
Die Finalisten Saudi-Arabien und Bahrain sowie der Dritte China qualifizierten sich für die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 1989.

Weblinks 
 3rd Asian U-16 Championship 1988 auf rsssf.com (englisch)

1988
Fußballveranstaltung 1988
Sportveranstaltung in Thailand
Fußball (Thailand)